Tiefwiesengraben ist ein Gewässername:

 Tiefwiesengraben (Hinterlohgraben), rechter Zufluss des Hinterlohgrabens (zum Sandbach, zur Pegnitz) bei Gersbach, Gemeinde Leinburg, Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Tiefwiesengraben, Unterlaufname des Lippersbach (Oosbach), rechter Zufluss des dort Ooser Landgraben genannten Mündungsarms der Oos nach dem Landseehof von Baden-Baden, Baden-Württemberg
 Tiefwiesengraben (Mauerlachegraben), rechter Zufluss des Mauerlachegraben (zur Itz) nahe Lahm, Gemeinde Itzgrund, Landkreis Coburg, Bayern
 Tiefwiesengraben (Meizenbach), linker Zufluss des Meizenbachs (zur Rotach) vor Mittelmeizen, Gemeinde Wört, Ostalbkreis, Baden-Württemberg